Jasper Hendrik van Zuylen van Nievelt (1751-1828), een bestuurder en politicus
 Jasper Hendrik van Zuylen van Nievelt (1808-1877), de opdrachtgever voor de bouw van Kasteel de Schaffelaar